Saint-Alphonse est un nom de lieu, inspiré d'un saint chrétien  prénommé Alphonse, qui peut désigner :



Saint-Alphonse, municipalité de la MRC de Bonaventure en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Saint-Alphonse-de-Granby, municipalité de La Haute-Yamaska en Montérégie.
 Saint-Alphonse-Rodriguez, municipalité de Matawinie en Lanaudière.

Saint-Alphonse, municipalité rurale de Lorne.